Сильянов:
 Сильянов, Александр Кириллович (род. 2001)​ — российский футболист.

 Сильянова, Наталья Васильевна (род. 1971) — советская и украинская баскетболистка.